Aşağıalagöz (Kızılırmak), een dorp in het Turkse district Kızılırmak
 Aşağıalagöz (Varto), een dorp in het Turkse district Varto